

События 
Римская империя
 Мученическая кончина Святого Вонифатия в киликийском городе Тарсе 19 декабря (по юлианскому календарю).
 Консулы Имп. Цезарь Гай Аврелий Валерий Диоклетиан А. и Имп. Цезарь Марк Аврелий Валерий Максимиан А.
 Диоклетиан и Максимиан встречаются в Миланe, чтобы отметить 5-летие своего правления и обсудить успехи и поражения.
 Император Диоклетиан устанавливает верхнюю границу процента по ссуде 12 % годовых.
 Около 290 — Неудачное сражение гепидов с готами близ города Гальте. (Иордан. Гетика 99)

Китай
 290—306 — Междоусобицы в Китае («Смута восьми князей»).
 290—306 — Император Цзинь Хуэй-ди (Сыма Чун).
 Ли Юань-хай стал главнокомандующим всех хуннов, живших в Китае.

См. также